Kujarinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kujarinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Kujarinsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar